RTL Crime est une chaîne de télévision thématique privée lancée le  en Allemagne par Mediengruppe RTL Deutschland et déclinée le  en Croatie par RTL Hrvatska.

Histoire de la chaîne 
RTL Crime est une des trois chaînes thématiques de télévision lancées par Mediengruppe RTL Deutschland le  dans le cadre de son bouquet de chaînes en numérique. Elle cible un public masculin.

Comme beaucoup des chaînes de Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Crime a été déclinée en version croate par RTL Hrvatska le  en remplacement de RTL Plus.

Identité visuelle

Logos

Organisation

Dirigeants 
En Allemagne :

Directeurs généraux :
 Anke Schäferkordt :  - 
 Frank Hoffmann :  depuis le 

En Croatie :

Président Directeur général :
 Christoph Mainusch

Directeur des programmes :
 Eckhard Stressig

Capital 
Le capital de RTL Crime est détenu à 100 % par Mediengruppe RTL Deutschland GmbH, filiale à 100 % de CLT-UFA S.A. 

En Croatie, RTL Crime est détenue à 100 % par RTL Hrvatska, filiale à 99,99 % de RTL Group.

Siège 
L'entreprise a son siège à Cologne-Deutz pour la version allemande et à Zagreb pour la version croate.

Programmes 
RTL Crime propose le meilleur des séries et films policiers nationaux et internationaux autour de l'action et du crime.

Diffusion 
RTL Crime est diffusée sur le câble, le  satellite Astra et sur la télévision IP de Vodafone.

Voir aussi

Articles connexes 
 RTL Crime (Pays-Bas)
 Mediengruppe RTL Deutschland
 RTL Hrvatska
 Liste des chaînes de télévision en Allemagne

Lien externe 
 Site officiel

Chaîne de télévision en Allemagne
Chaîne de télévision en Croatie
Chaîne ou station de télévision fondée en 2006
RTL Deutschland
RTL Hrvatska